Struma kan syfta på:
 förstorad sköldkörtel, se Struma.
 MV Struma, fartyg

Geografi

Bulgarien 

 Struma (distrikt i Bulgarien), Blagoevgrad, Obsjtina Sandanski, 
 Struma (flod), vattendrag
 A3 Struma, motorväg

Grekland 

 Struma (flod), vattendrag,